Чемпіонат Австрії 1994—1995 () — 84-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій другий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія (Зальцбург).

Турнірна таблиця

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/24 червня 1995

|}

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1995
Австрія
Австрія
1994 в австрійському спорті
1995 в австрійському спорті